Skała, een stad in Polen
Skała (gemeente), een gemeente in Polen
Skåla, een berg in Noorwegen